Příjmení Mundy nosí více různých osobností:

 Jan Mundy (1798–1872) – textilní magnát a šlechtic
 Jaromír Mundy (1822–1894) – moravský šlechtic, čestný rytíř a generál-šéflékař maltézského řádu v Českém velkopřevorství, syn Jana
 Vilém Mundy (1758–1805) – na Moravě usazený podnikatel, majitel několika statků a panství, otec Jana

Související:
 Mundy (rod) – významný novověký moravský šlechtický a podnikatelský rod